Ватапваам — название рек на Дальнем Востоке России:

Ватапваам (река, впадает в Колымский пролив) — в Нижнеколымском районе Якутии.
Ватапваам (приток Великой) — в Анадырском районе Чукотского АО.
Нижний Ватапваам и Верхний Ватапваам — притоки Кытвеема в Чаунском районе Чукотского АО.